Sigsworth ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Sigsworth, britischer Musikproduzent und Songwriter
 Phil Sigsworth (* 1959), australischer Rugbyspieler